Remix - o nome dado para uma música modificada por outra pessoa ou pelo próprio produtor
 Remix (álbum) - o décimo segundo álbum da banda brasileira de música pop Kid Abelha
 The Remix - o álbum de compilação de remixes pela cantora Lady Gaga
 Remix (telenovela) - uma telenovela indiana, um remake da telenovela argentina "Rebelde Way"

Ver também 
 Remixes

Desambiguação